Beat Monsters este un serial de animație care urmărește aventurile unui grup de monștri extratereștri care călătoresc prin spațiu în căutare de ritmuri muzicale.

Premiera în România a fost pe 24 iulie 2017 pe canalul Cartoon Network.

Episoade

Referințe și note

Legături externe

Cartoon Network
Desene animate
Seriale de animație